М. Дж. Радхакришнан (; ) — индийский , работавший в кино на малаялам. За четыре десятилетия карьеры работал в более 40 фильмах. Лауреат 7 кинопремий штата Керала и Национальной кинопремии за лучшую операторскую работу.

Биография 
Родился в городе  округа Коллам в семье Джанардханана Вайдьяра и П. Лалиты. В студенческие годы увлёкся фотографией и начал учиться у , а затем стал помощником режиссёра . Дебютировал как независимый кинооператор в фильме 1988 года  .

Среди его работ выделяются фильмы Kaliyattam (1997), Theerthadanam (2001), Naalu Pennungal (2007), Pulijanmam (2006), Gulmohar (2008), Thirakkatha (2008),  Papilio Buddha (2013), Perariyathavar (2014) и Viswasapoorvam Mansoor (2017). Он также снял болливудский фильм  (2003).
Был известен тем, что сотрудничал со многими молодыми режиссерами в их первых фильмах. Один из них,  (1999) , выиграл Золотую камеру на Каннском кинофестивале 1999 года. Сам Радхакришнан выигрывал  семь раз за фильмы Deshadanam (1996), Karunam (1999), Adayalangal (2007), Bioscope (2008), «Дорога домой» (2010), Akashathinte Niram (2011) и Kaadu Pookunna Neram (2016).

Его последними работами стали Veyil Marangal доктора Биджу, который выиграл награду Шанхайского кинофестиваля в 2019 году, и Olu Шаджи Н. Каруна, премьера которого состоялась на Индийском международном кинофестивале. Последний принёс ему Национальную кинопремию посмертно.

Радхакришнан скончался 12 июля 2019 года в 19:30 в больнице, куда был доставлен с жалобами на боль в груди. У него остались жена Шрилата, дочь Нираджа и сын Ядукришнан, который также является кинооператором.

Примечания